Alania bezeichnet:
 A.V. Alania Stuttgart
 Katholische Deutsche Studentenverbindung Alania-Bonn (K.D.St.V. Alania Bonn)
 Turnerschaft Alania Braunschweig

Siehe auch:
 Alanya